Фёдор Лео́нов: Леонов, Фёдор Алексеевич (1902—1975) — советский военный деятель, полковник.
 Леонов, Фёдор Григорьевич (1892—1938) — советский партийный и государственный деятель, член ЦК ВКП(б).